Кирокося́н (арм. Կիրoկոսյան) — армянская фамилия. Производная от фамилии Киракосян. Известные носители:

 Кирокосян, Григорий Керепович (род. 1935) — советский борец и тренер.
 Кирокосян, Лев (род. 1973) — российский боксёр-профессионал.

См. также 
 Киракосян

Примечания